Access Music Electronics is een Duitse fabrikant van elektronische muziekinstrumenten, en werd opgericht in 1996.

De Access Virus synthesizer-serie is het meest bekende product van het bedrijf, dat wereldwijd door diverse artiesten wordt gebruikt in met name dance, house, en techno-muziek.

Geschiedenis
Access Music werd in 1996 opgericht door Christoph Kemper en Guido Kirsch als Access Music Electronics GmbH. Later is dit hernoemd naar Access Music Electronics.

Kemper was nog student elektrotechniek aan de Ruhr Universiteit in Bochum toen hij zijn eerste synthesizer ontwikkelde. Samen met Kirsch, de CEO van Access Midi Tools, begonnen ze met de verkoop van hun zelfgebouwde synthesizers.

Het begon in 1997 met de Access Virus Serie A, die in hetzelfde jaar op de Frankfurt Musikmesse werd geïntroduceerd. Een jaar later werd de Virus A gepresenteerd op de NAMM show in Los Angeles. In het eerste jaar werden er slechts 300 synthesizers verkocht. In 2003 steeg dit aantal naar 4.200 stuks. Access profiteerde van de populaire dance, techno en housemuziek in de late jaren 1990.

De Virus-serie is wereldwijd bekend geworden en wordt gebruikt in talloze producties van artiesten zoals Depeche Mode, The Prodigy, Sasha, Hans Zimmer, The Neptunes, Linkin Park, tot Dr. Dre.

Kemper was anno 2018 nog CEO binnen het bedrijf.

Producten

Hardware synthesizers
 Virus A
 Virus B
 Virus C
 Virus Classic
 Virus Indigo
 Virus Indigo 2
 Virus KB
 Virus KC
 Virus Powercore
 Virus Rack XL
 Virus Rack Classic
 Virus Ti Desktop
 Virus Ti Keyboard
 Virus Ti Polar / Virus DarkStar (gelimiteerde oplage in antraciet met rode leds)
 Virus TI Snow

Software plug-ins
 Virus TDM (voor Pro Tools)
 Virus VST (voor de TC PowerCore serie)

Externe link
 Website van Access Music

Duits bedrijf
Synthesizerbouwer
Economie in Noordrijn-Westfalen